Rita Schumacher (n. 2000) calciatrice tedesca
 Rita Schumacher (n. 1937) nuotatrice olimpionica tedesca